Dermocybe är ett släkte av svampar. Dermocybe ingår i familjen spindlingar, ordningen Agaricales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Spindlingar
Dermocybe